Бар-Йосеф ( букв. «сын Иосифа») — современная израильская (ивритская) фамилия.
Известные носители:
 Бар-Йосеф, Йосеф (1933—2021) — драматург и прозаик.
 Бар-Йосеф, Офер (1937—2020) — израильский археолог, специализирующийся в изучении палеолита.
 Бар-Йосеф, Хамуталь (род. 1940) — израильская писательница, литературовед, переводчик и поэт.
 См. также 
 Нотарикон